L'implication peut faire référence à :
 en logique : l'implication est un connecteur qui exprime qu'une proposition est conséquence d'une autre. Dans le même domaine, on trouve l'implication réciproque et l'implication stricte ; en logique classique, l'implication possède une table de vérité à deux arguments ;
 en linguistique : l'implication est un terme de linguistique pragmatique.